Granberg:
 (Ebba Charlotta) "Jane" Granberg, née Horney (1918  1945), en svensk/dansk kvinde
 Johan Olof Granberg (1858, Stockholm  1933), en svensk kunsthistoriker
 Victor Granberg, en svensk ballonskipper
 Den går ikke, Granberg